Falzifikace (z lat. falsum facere, doslova „učinit nepravdivé“) může znamenat

 vyvrácení vědecké teorie, viz falzifikovatelnost
 vytvoření padělku (falzifikátu)
 falšování obecně (např. falzifikace dějin)